Paralímni kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Paralímni (periodisk sjö), Eparchía Ammochóstou, 
 Paralímni (ort i Cypern, Eparchía Ammochóstou, lat 35,04, long 33,98),

Grekland 

 Paralímni (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar